In 1937 werd het 32ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. 

De Federação Metropolitana de Desportos organiseerde van 2 mei tot 11 juli een competitie, maar deze werd niet voltooid. De club sloten zich bij de Liga Carioca de Futebol aan en die competitie werd gespeeld van 1 oktober 1937 tot 26 januari 1938. Fluminense werd kampioen.

Eindstand - FMD

Eindstand - LFC

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car